ogólne równanie całkowe (adsorpcja) – zob. adsorpcja, izoterma adsorpcji oraz całkowe równanie Stoeckliego
 ogólne równanie całkowe (fizyka)
 ogólne równanie całkowe (matematyka)